Hole in the Wall (polska edycja) − program telewizyjny
 Hole in the Wall (brytyjska edycja) − program telewizyjny
 Hole-in-the-Wall wieś w hrabstwie Herefordshire